és una actriu pornogràfica russa. Ha treballat amb estudis com Reality Kings, True Amateurs, FakeHub, i LifeSelector. Les seves aparicions destaquen per un cos prim, uns pits operats i grans tatuatges amb tentacles al dors del seu cos. Ha rodat escenes en solitari per True Amateurs, tot i que també ha participat en fins a 12 categories diferents de realitzacions, des de solitari fins a escenes amb joguines sexuals. Escenes que ha rodat amb companyes de professió com Vina Moon, Stefany Kyler i Vitaly Vox. Ha aparegut en escenes amb Jessica Starling que és amb qui més freqüentment ha treballat, i tenen una col·lecció de vídeos anomenada True Amateurs: Solos and True Amateurs 5.

Referències 

Telari Love
Actors russos
Naixements del 1996